Ha raggiunto la posizione nº 308 della classifica mondiale ATP in singolare. È il figlio del cantante Giorgio Consolini, vincitore, in coppia con Gino Latilla, del Festival di Sanremo 1954.

Biografia

Carriera agonistica
Con la Nazionale under 18 conquistò la “Coppa Valerio”, campionato Europeo della categoria, nel 1971.
Nel 1973 vinse al C.T. Bologna i campionati di 2ª categoria ed ottenne la promozione in 1ª categoria, dove restò fino al suo ritiro dal professionismo nel 1983.
Giocò quasi esclusivamente in Italia, vincendo tornei nazionali sia in singolare che in doppio.
Nel 1977 fu finalista ai Campionati Italiani assoluti indoor e raggiunse la posizione nº 7 della classifica nazionale, mentre nel 1978 vinse la serie “A” a squadre con lo Junior Tennis Rastignano.

Dopo il ritiro
Dall'Ottobre 1983 iniziò a collaborare con il C.T. Bologna in qualità di direttore tecnico. Nel periodo di tempo in cui ricoprì tale incarico, il C.T. Bologna vinse il Trofeo Colombo (campionato italiano a squadre per circoli) nel 1990 e numerosi altri titoli italiani a squadre.
È stato inoltre presidente del sopraddetto circolo dal 1998 al 2007. 
Nel 1989 vinse i campionati Italiani assoluti over 35, raggiungendo il 7º posto nella classifica mondiale over 35.

Collegamenti esterni